Le stade de Bellevue est un stade situé à Yzeure, dans le département de l'Allier, en France.

Il est par ailleurs le stade-résident du club de football masculin de Moulins-Yzeure Foot 03 évoluant en Championnat de France de football de National 2 et de l'équipe féminine du Football Féminin Yzeure Allier Auvergne évoluant en Championnat de France féminin de football de seconde division

Structure et équipements 
Le stade à une tribune nord qui peut accueillir 600 personnes, une tribune Sud d'une capacité de 325 places. 

Une tribune visiteurs a une capacité de 150 places.

Le record d'affluence a été atteint lors du match AS Yzeure- Le Mans Football Club, 2266 spectateurs en 2009.

Localisation 
 Le stade est situé à Yzeure en centre-ville, il se situe à 1,8km de Moulins, à 87km de Montluçon, à 125 km de Clermont-Ferrand et 302km de Paris

 Moyens de transports
 Voiture, bus et train à la Gare de Moulins-sur-Allier 

Stade de football en Auvergne-Rhône-Alpes
Équipement sportif dans l'Allier
Bâtiment à Yzeure